«Месть» или «Возме́здие!» () — гонконгский фильм режиссёра Чжан Чэ 1970 года.

Сюжет 

Пекин, 1925 год. Гуань Юйлоу становится свидетелем того, как его жена флиртует с одним из криминальных боссов, Фэн Кайшанем. После этого Юйлоу приходит и угрожает ему. Кайшань и другие авторитеты преступного мира решают, что Юйлоу должен умереть. Юйлоу убивают.

Узнав о смерти своего брата, Гуань Сяолоу приезжает в город с мыслью о мести. Он начинает собирать информацию и ищет свою бывшую девушку Хуа Чжэнфан. Она называет ему имена причастных к смерти брата, и тогда Сяолоу продумывает план мести.

Первый в списке виновных — Кайшань, и с помощью своей подруги Сяолоу пробирается к нему и убивает. Следующим оказывается Цзинь Чжицюань, сближающийся с Сяолоу ради общей цели — убить маршала Ху Хучэна, главного виновного. Сяолоу понимает, что Чжицюань ведёт двойную игру, но Хучэн в списке и поэтому он соглашается на помощь Чжицюаню. Сяолоу отправляет Чжэнфан из города ради её безопасности.

Чжицюань сдерживает слово — его люди помогают справиться с телохранителями маршала, а затем они убивают и самого Хучэна. Чжицюань нанимает снайпера, который впоследствии стреляет в Сяолоу. Тем не менее, Сяолоу расправляется со снайпером и, несмотря на ранения, продолжает драться и убивает Чжицюаня. В конечном счёте Сяолоу падает с лестницы и умирает на глазах у вернувшейся Чжэнфан.

В ролях

Съёмочная группа 
 Компания: Shaw Brothers
 Исполнительный продюсер: 
 Режиссёр: Чжан Чэ
 Сценарист: , Чжан Чэ
 Ассистент режиссёра: Гу Си, Чэнь Цзюнькан
 Постановка боевых сцен: , 
 Художник: Джонсон Цао
 Монтажёр: Цзян Синлун
 Дизайнер по костюмам: Лэй Кхэй
 Грим: Фан Юань
 Оператор: Гун Мудо
 Композитор:

Премии 

16-й Азиатско-тихоокеанский кинофестиваль (1970) — премия в следующих категориях:
 Лучшая мужская роль — Дэвид Цзян
 Лучший режиссёр — Чжан Чэ

Примечания

Ссылки 
   
 «Месть» на сайте Hong Kong Movie DataBase
 Рецензия на фильм на HKcinema.ru. 

Фильмы-боевики Гонконга
Фильмы-драмы Гонконга
Фильмы Shaw Brothers Studio
Фильмы на языке путунхуа
Фильмы о боевых искусствах
Фильмы Чжан Чэ
Фильмы Гонконга 1970 года